L'édition  féminine 2023 du tournoi de tennis de Cali se déroule du 30 janvier au  à Cali sur terre en extérieur. Elle est classée en catégorie WTA 125.

Nadia Podoroska remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Paula Ormaechea, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Weronika Falkowska et Katarzyna Kawa.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
  Katharina Hobgarski, remplacée par  Gabriela Cé
  Séléna Janicijevic, remplacée par  Nuria Brancaccio
  Francesca Jones, remplacée par  Julia Riera
  Magali Kempen, remplacée par  Jamie Loeb
  Gabriela Lee, remplacée pary  Whitney Osuigwe
  Elizabeth Mandlik, remplacée par  Weronika Falkowska
  Arantxa Rus, remplacée par  Valeriya Strakhova

Lauréates 
L'Argentine Nadia Podoroska remporte le premier titre de sa carrière en catégorie WTA 125 en dominant en finale sa compatriote Paula Ormaechea.

La paire polonaise Weronika Falkowska / Katarzyna Kawa remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cali
 Saison 2023 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2023
Cali
Sport en Colombie en 2023
Tennis en janvier 2023
Tennis en février 2023